Богоро́дское — село в Варнавинском районе Нижегородской области, административный центр Богородского сельсовета.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

По данным на 1999 год, численность населения составляла 627 чел.

Источники 

Населённые пункты Варнавинского района